Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1953 года прошёл 14-15 февраля на олимпийском стадионе в Хельсинки (Финляндия). В нём приняли участие 27 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель СССР Олег Гончаренко. Советские спортсмены выступали на чемпионатах второй раз после пятилетнего перерыва.

Результаты 

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
1953 год в Финляндии
Февраль 1953 года
Чемпионаты мира в Финляндии
Спорт в Европе в 1953 году
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)